Мирослав Стевич (1970) — югославський та сербський футболіст, півзахисник.
 Саша Стевич (1981) — сербський футболіст, захисник.